Muhammad Ali (boxador) (1942), boxejador estatunidenc
 Muhàmmad Alí Paixà, primer valí d'Egipte i el Sudan.
 Muhàmmad Alí Tewfik (1875 - Lausana, Suïssa, 1955), hereu d'Egipte en dues ocasions (1892-99 i 1936-52)
 Muhammad Ali Jinnah, fundador de la Lliga Musulmana del Pakistan i governador general 1947-1948.
 Mohammad Ali Shah Qajar, xa de Pèrsia (1907-09) i rei d'Oudh (1837-42)
 Muhammad Ali Khan, nawab d'Arcot (1749-95).
 Muhammad Ali Khan, kan de Kokand (1822-42).
 Mawlana Muhammad Ali, polític indi líder del Moviment Khilafat.
 Chaudhry Muhàmmad Alí, primer ministre del Pakistan (1955-56)
 Muhàmmad Alí Bogra, primer ministre del Pakistan (1953-55)
 Muhammad Ali Barfurushi (?-1849), líder Babi al Mazanderan.
 Muhammad Ali Hudjjat-i Zanjani (?-1851), mulla babi a Zandjan